Сомовская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Сомовская волость (Карачевский уезд) — в составе Орловской (позднее — Брянской) губернии
 Сомовская волость (Одоевский уезд) — в составе Тульской губернии, Одоевский уезд